

Cinema 
Magallanes – film del 2015 diretto da Salvador del Solar

Persone
Adelfo Magallanes, calciatore e allenatore peruviano
Cristóbal Magallanes Jara, presbitero messicano
Federico Magallanes, calciatore uruguaiano
Ferdinando Magellano, in spagnolo Fernando de Magallanes

Geografia
Magallanes, municipalità delle Filippine nella Provincia di Agusan del Norte
Magallanes, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cavite
Magallanes, municipalità delle Filippine nella Provincia di Sorsogon
Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena, in spagnolo Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, regione del Cile
Provincia di Magallanes, provincia del Cile

Altro
Club Deportivo Magallanes, squadra di calcio cilena